Jasa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jasa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Jasa (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar